ISO 8859-14, znane także jako Latin-8, bądź jako "celtyckie", jest 8–bitowym kodowaniem znaków, będącym częścią standardu ISO 8859. Oryginalnie zostało zaprojektowane do pokrycia języków celtyckich, takich jak szkocki gaelicki, walijski, czy też bretoński.

Tablica kodów 

W powyższej tabeli, znak o kodzie 0x20 jest zwykłą spacją, 0xA0 jest spacją niełamliwą, a znak 0xAD jest miękkim myślnikiem.

Mapowanie na Unicode 
Poniższa tabela przedstawia miejsca znaków z ISO 8859-14 w Unicode.

Gdzie „ZK” oznacza znak kontrolny.

ISO 8859